Fufi, escultor romà 
 Luci Fufi, orador romà, contemporani de Ciceró.